Zastávka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Zastávka, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Zastávka, Ortsteil von Přeštice, Okres Plzeň-jih
 Zastávka, Ansiedlung von Pěnčín na Moravě, Okres Prostějov  
 Zastávka (Uhelná), Ansiedlung von Uhelná, Okres Jeseník